Die Barcelona Open Banc Sabadell 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis zum 28. April 2013 in Barcelona stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Bukarest die BRD Năstase Țiriac Trophy ausgetragen, die jedoch im Gegensatz zu den Barcelona Open Banc Sabadell, welches zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte, nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Barcelona Open Banc Sabadell 2013 hat am 21. und 22. April 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und im Hauptfeld des Turniers gespielt:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Barcelona Open Banc Sabadell 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, haben die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde erhalten. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Barcelona